Zahle er efternavnet på en dansk slægt, hvis stamfar var den københavnske skrædder Martin Samuel Zahle. Slægtens mere berømte medlemmer er alle efterkommere af hans sønnesøn, sognepræst Christian Gottlieb Zahle.

Stamtræ
 Martin Samuel Zahl (-1719-1728-) indvandret skrædder i København
Johannes Christian Zahle (1719-1795) præst til Thumby og Struxdorf i Südschleswig
Christian Gottlieb Zahle (1752-1817), præst til Slaglille og Bjernede på Sjælland
Johan Christian Julius Zahle (1795-1872), præst til Kirke Stillinge på Sjælland, provst
'Fritz' Frederik C C Friboe Zahle (1842-1930), højesteretssagfører 
Herluf Zahle (1873-1941), diplomat
Otto Zahle (1875-1972), Rektor ved Zahles Skole i København
Agnete Zahle (1877-1963) gift med Carl Bruun Muus (1877-1940), grosserer og generalkonsul i København
Gudrun Zahle (1880-1967) gift med Christian Lassen (1868-?), administrator på Sumatra
Torben Zahle (1882-1938), direktør for De Danske Papirfabrikker, København
Vagn Zahle (1912-2004), overlæge i psykiatri, Aarhus
Jan Zahle (født 1941), cand mag i klassisk arkæologi, forfatter
Torben Ulrik 'Mads' Zahle (1939-), universitetslektor i København
David Zahle (1973-), arkitekt MAA i København
Holger Zahle (1884-1954), overretssagfører i København
E Sophus W Zahle (1797-1837), præst til hof- og slotskirken i København, digter
Peter Christian Zahle (1825-98), præst til Valensved på Sjælland, politiker
Natalie Zahle (1827-1913), grundlægger af N. Zahles Skole
Carl Emilius Herman Zahle (1799-1850), forpagter
Christian Lauritz Gottlieb Zahle (1823-1908), skomagermester i Roskilde
Carl Theodor Zahle (1866-1944), politiker, regeringsleder 1909-10 og 1913-20
Erik Zahle (1898-1969), kunsthistoriker, gift med Grete Zahle, født Buhl (1907-2006)
Karen Zahle (født 1931), arkitekt
Henrik Zahle (1943-2006), juraprofessor, højesteretsdommer.
 Majken Jacobi Zahle (født 1980), cand.mag i religionshistorie og psykologi.

Ekstern henvisning
Dansk Biografisk Leksikon
Den Store Danske

Slægter fra Danmark